Rénal peut faire référence à :

Adjectif 
 Rénal, adjectif français désignant un élément relatif à un rein.

Patronymie 

 Christine Gouze-Rénal (1914-2002), productrice française.

Pseudonyme 

 Antony Rénal, écrivain français, poète, chansonnier et auteur dramatique ;

Prénom russe
Prénom masculin
Patronyme français